Ламеевка — топоним в России:

 Ламеевка — приток Чулыма.
 Ламеевка — исчезнувшая деревня в Молчановском районе Томской области, упразднена в 2014 г.